Yves Rocher  est un industriel français de la cosmétique, créateur de la marque Yves Rocher détenue par le groupe Rocher.